Bodrog se poate referi la:

Localități
 Bodrog, sat în comuna Apahida, județul Cluj, România;
 Bodrog, sat în județul Somogy, Ungaria;

Nume compuse 
 Bodrogu Nou, Arad, sat în Comuna Zădăreni, Arad
 Bodrogu Vechi, Arad, sat ce aparține orașului Pecica

Râuri 
 Râul Bodrog, curs de apă în Ungaria și Slovacia